Фанни Левальд (, урождённая Маркус; 24 марта 1811, Кёнигсберг — 5 августа 1889, Дрезден) — немецкая писательница и феминистка.

Вместе с Луизой Бюхнер и Луизой Отто-Петерс, считается одной из зачинателей женского движения в XIX веке.

Жизнь и творчество 
Родилась в еврейской семье, была старшей из девяти детей торговца Давида Маркуса (1787—1846) и его жены Ципоры Ассур Леви (1790—1841). В 1831 году Давид поменял для себя и всей семьи фамилию «Маркус» на «Левальд». Со стороны матери — племянница врача, учёного-медика, издателя и поэта Давида Ассинга (1787—1842). В 1826 году оба сына Давида Маркуса и Фанни принимают лютеранство — в целях улучшения своего социального положения. Хотя семья и не была религиозной, девушка, ещё будучи ребёнком — особенно во время беспорядков 1819 года — почувствовала антисемитское отношение к себе. Вскоре после перехода в христианство она считала, что сделала ошибку, так как некоторые положения лютеранства воспринимала критически.
 

Образование получила в частной школе, обучение в университете в те времена для женщин не предусматривалось. Изучала также музыку, во время болезни матери вела домашнее хозяйство. После того как в редактируемом двоюродным дядей Фанни, публицистом Августом Левальдом журнале «Европа» были опубликованы несколько её статей, в 1843 году в свет выходят два первых романа Левальд — «Клементина» и «Дженни», анонимно. В расчёте в дальнейшем зарабатывать на жизнь писательским трудом, Ф. Левальд переезжает из Кёнигсберга в Берлин. В 1845 году она знакомится с писательницей Терезой фон Бахерахт, ставшей ближайшей подругой Фанни вплоть до своей смерти в 1852. В том же году в Риме Левальд знакомится с человеком, с которым связала свою судьбу, — гимназическим учителем из Ольденбурга Адольфом Штаром. Штар не желал оставить свою жену и пять детей, в то же время он не мог порвать с Фанни. Этот треугольник был особенно мучителен для Ф. Левальд, так как проходили годы, в течение которых она виделась со Штаром лишь некоторые недели. Наконец осенью 1852 года Штар перебрался в Берлин к Фанни. Впрочем, его бракоразводный процесс длился ещё 2,5 года.

Ф.Левальд была активным борцом за права женщин. Она требовала в своих произведениях неограниченные возможности для женского образования и профессиональной деятельности. Также она выступала против насильственного обручения и вступления в брак молодых девушек (здесь пригодился её личный опыт, когда она в юности сопротивлялась попыткам отдать её замуж за нелюбимого человека). Фанни требовала упрощения процедуры развода, в частности в своём третьем романе «Жизненный вопрос». Социальное положение населения критически рассматривалось ею в статьях «Третье сословие» (1846) и «Положение женщин-клерков» (1843). Кроме этого, была автором рассказов, путевых заметок — так как часто путешествовала. Свои впечатления от восстаний и революций 1848 года в Париже, Франкфурте-на-Майне и Берлине она описала в двухтомных «Воспоминаниях о годе 1848» (1850).

К кругу друзей и близких знакомых Ф. Левальд принадлежали Генрих Гейне, герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский Карл-Александр, Ференц Лист, Фердинанд Лассаль, Генрих Лаубе. После германской революции 1848—1849 годов она открывает в Берлине влиятельный литературно-политический салон. Младшая сестра Фанни, Елизавета (1823—1909), была замужем за художником Луисом Гурлиттом и матерью известного историка искусств Корнелиуса Гурлитта.

В 1990-е годы сочинения Ф. Левальд были переизданы немецким издательством Ulrike Helmer Verlag.

Сочинения (избранное) 
 1842 — Клементина (Clementine). Роман (анонимно)
 1843 — Дженни (Jenny)
 1843 — Отдельные мысли о воспитании девочек (Einige Gedanken über Mädchenerziehung)
 1843 — Замечания к положению женщин-клерков (Andeutungen über die Lage der weiblichen Dienstboten)
 1845 — Жизненный вопрос (Eine Lebensfrage). Роман в 2-х томах.
 1846 — Третий класс (Der dritte Stand). Рассказ. (в: «Берлинском календаре» за 1846)
 1847 — Диогена. Роман Идуны, графини Г. Г.(Diogena. Roman von Iduna Gräfin H…H…).
 1847 — Итальянский дневник (Italienisches Bilderbuch). В 2-х частях
 1849 — Принц Луис-Фердинанд (Prinz Louis Ferdinand). 3 тома.
 1850 — На красной земле (Auf rother Erde). Новелла.
 1850 — Воспоминания о годе 1848 (Erinnerungen aus dem Jahr 1848)
 1851 — Истории дюн и гор (Dünen- und Berggeschichten)
 1851 — Англия и Шотландия (England und Schottland)
 1856 — Камеристка (Die Kammerjungfer)
 1861—1863 — Моя автобиография (Meine Lebensgeschichte)
 1863 — Пасхальные письма для женщин (Osterbriefe für die Frauen)
 1864 — Адель (Adele)
 1868 — Рассказы (Erzählungen) (в 3-х томах)
 1870 — «За» и «против» женщин (Für und wider die Frauen)
 1875 — Бенвенуто (Benvenuto)
 1887 — Воспоминания о Ференце Листе (Erinnerungen an Franz Liszt)
 1887 — Воспоминания о князе Германе фон Пюклер-Мускау (Erinnerungen an Fürst Hermann von Pückler-Muskau)
 1888 — Семья Дарнер (Die Familie Darner)
 1888 — 12 картин из жизни (Zwölf Bilder aus dem Leben).

Семья 
 Её племянница Фанни Марта Левальд (дочь брата, бреславльского юриста Отто Левальда, 1813—1874) вышла замуж за видного патофизиолога Юлиуса Конгейма (их сын — физиолог Отто Кестнер). Племянник — германский политический и спортивный деятель Теодор Левальд (1860—1947), президент организационного комитета по подготовке летних олимпийских игр 1936 года в Берлине.
 Двоюродные сёстры — писательницы Людмила Ассинг и Оттилия Ассинг (1819—1884).

Примечания

Литература 
 Eckart Kleßmann: Mein gnädigster Herr! Meine gütige Korrespondentin! Fanny Lewalds Briefwechsel mit Carl Alexander von Sachsen-Weimar. Böhlau, Weimar 2000, ISBN 3-7400-1112-2.
 Gabriele Schneider: Fanny Lewald. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1996, ISBN 3-499-50553-3.
 Christina Ujma: Fanny Lewalds urbanes Arkadien, Studien zu Stadt, Kunst und Politik in ihren italienischen Reiseberichten aus Vormärz, Nachmärz und Gründerzeit, Aisthesis Verlag Bielefeld 2007.
 Margaret E. Ward: Fanny Lewald. Between Rebellion and Renunciation. Peter Lang, New York u. a. 2006, ISBN 0-8204-8184-X.
 Regula Venske: «Ach Fanny!» Vom jüdischen Mädchen zur preußischen Schriftstellerin: Fanny Lewald. Elefanten Press, Berlin 1988.
 Fanny Lewald (1811—1889). Studien zu einer großen europäischen Schriftstellerin und Intellektuellen Herausgegeben von Christina Ujma, Vormärz-Studien Bd. 20, Bielefeld: Aisthesis 2011. ISBN 978-3-89528-807-4
 Roswitha Hoffmann: Das Mädchen mit dem Jungenkopf. Kindheit und Jugend der Schriftstellerin Fanny Lewald. Zugl. Univ. Diss. Hannover 2002. Helmer, Sulzbach/Taunus 2011. ISBN 978-3-89741-312-2
 Krimhild Stöver: Leben und Wirken der Fanny Lewald : Grenzen und Möglichkeiten einer Schriftstellerin im gesellschaftlichen Kontext des 19. Jahrhunderts, Hamburg : Igel-Verl., Literatur & Wiss., 2013, ISBN 978-3-86815-578-5

Ссылки 

 

Писательницы Германии
Немецкие писательницы XIX века
Деятели феминизма Германии